Ogun (rivier), een rivier in Nigeria
Ogun (staat), een staat van Nigeria
Ogoun, een voodoo-geest
 Ogun Records, Brits platenlabel